James Somerville est un nom pouvant désigner:

 (c. 1518-1569), lord du parlement écossais
 (1632-1690), historien écossais
 (c. 1698-1748), homme politique irlandais
James Somerville (1826-1898), homme politique canadien en Ontario
James Somerville (1834-1916), homme politique canadien en Ontario
 (1865-1929), officier britannique et pair irlandais
 (1868-1960), historien australien
James Somerville (1882-1949), amiral britannique
 (1915-2014), conservationniste et environnementaliste australien
James Somerville (né en 1961), chanteur et musicien écossais

Voir aussi
, cornisteet chef d'orchestre canadien

Somerville, James